Симоны — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Симоны — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Симоны — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Симоны — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Симоны — деревня в Бельском районе Тверской области.

Украина 
 Симоны — село в Емильчинском районе Житомирской области.